Pisinna är ett släkte av snäckor. Pisinna ingår i familjen Anabathridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Pisinna